

Совізджали — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Совізджали — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства